The Stepfather kan avse:

The Stepfather – en långfilm från år 1987
The Stepfather 2 – en film från 1989 - uppföljare till filmen från 1987.
The Stepfather 3 – en film från 1992 - uppföljare till de andra The Stepfather-filmerna.
The Stepfather (2009) – en långfilm från år 2009